

Arte 
 Kitsch – termine che indica lo stile di oggetti presuntamente artistici, ma in realtà di cattivo gusto
 Movimento kitsch – movimento artistico internazionale

Altro 
 Kitsch – rivista statunitense
 Taylor Kitsch – attore canadese